Соревнования по плаванию на дистанции 200 метров комплексным плаванием среди женщин на летних Олимпийских играх 2004 прошли 16–17 августа. Приняли участие 30 спортсменов из 27 стран.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Официальная книга результатов, см. стр. 77   (PDF)

Плавание на летних Олимпийских играх 2004